Mount House, Monken Hadley, una casa de Londres, Anglaterra
 The Mount, Shrewsbury, una casa de Shrewsbury, Anglaterra i loc de naixement de Charles Darwin
 Mount House School, una escola de Tavistock, Devon, Anglaterra
 Mount House Station, un lloc d'Austràlia occidental